Акира Мацунага:
* Мацунага, Акира (1914—1943) — японский футболист.
 Мацунага, Акира (род. 1948) — японский футболист.